Идрица — муниципальное образование со статусом городского поселения в Себежском районе Псковской области России.

Административный центр — посёлок городского типа (рабочий посёлок) Идрица.

География 
Территория городского поселения граничит северо-западе и юго-западе с сельским поселением Себежское, на западе — с городским поселением Себеж, на северо-востоке — с Красноармейской волостью Себежского района Псковской области, на севере (через территорию бывшей Максютинской волости) — с Опочецким районом, на юго-востоке (через территорию бывшей Красной волости) — с Пустошкинским районом Псковской области, на юге (через территорию бывшей Бояриновской волости) — с Белоруссией.

На территории городского поселения расположены озёра: Свибло (13,5 км², глубиной до 11 м), Нища (8,2 км², глубиной до 7 м), Большое Олбито (7,6 км², глубиной до 7 м), Лива (5,3 км², глубиной до 3,2 м), Братилово (3,7 км², глубиной до 5,6 м), Могильно (3,1 км², глубиной до 7,4 м), Сутоки или Сутокское (2,9 км², глубиной до 12,2 м), Белое или Максютинское (2,9 км², глубиной до 3 м), Гусино (2,7 км², глубиной до 3,9 м), Островно или Островно IV у д. Островно (1,8 км², глубиной до 6 м), Пустое Могильно (1,6 км², глубиной до 7 м), Чайки или Утуга (1,2 км², глубиной до 4 м), Белое у д. Замошица (1,0 км², глубиной до 6,2 м), Идрия (1,0 км², глубиной до 2 м), Зародище (1,0 км², глубиной до 2 м), Островно или Островно III или Островня (0,7 км², глубиной до 6 м), Кицковское (0,7 км², глубиной до 6 м), Белое или Свитьково у д. Мошихино (0,6 км², глубиной до 5 м), Сомино-Ашково (0,6 км², глубиной до 6 м), Чёрное у д. Магарево (0,55 км², глубиной до 3,9 м), Рыбно (0,2 км², глубиной до 7 м), Островито к югу от д. Родионово (0,2 км², глубиной до 2,5 м)..

Население 

Общая численность населения городского поселения по переписи 2010 года составляла 5435 жителей, в том числе городское население — 91,8 % (4988 жителей посёлка Идрица), сельское население — 8,2 % (или 447 сельских жителей).

Суммарная численность населения городского поселения Идрица с присоединёнными к нему четырьмя упразднёнными сельскими поселениями (Бояриновская волость, Красная волость, Максютинская волость и Мостищенская волость), по состоянию на 1 января 2015 года составляет 6665 человек.

Населённые пункты 
В состав городского поселения с апреля 2015 года входят 149 населённых пунктов, в том числе 1 посёлок городского типа (рабочий посёлок Идрица) и 148 деревень:

История 
Законом Псковской области от 28 февраля 2005 года посёлок городского типа Идрица и упразднённая Идрицкая волость,  составили единое муниципальное образование Идрица со статусом городского поселения.

В состав городского поселения Идрица в январе 2006 — марте 2015 годов входило 25 населённых пунктов, в том числе пгт Идрица и 24 деревни: Барсуки, Большие Гвозды, Максимково, Пристань, Рубежник, Речки, Стояки, Трубино, Тарасы, Холое, Ходыки, Черемушница, Яковлево, Гребло, Глухарево, Желуды, Зародище, Ковалево-Сиженье, Кошнево, Клишино, Ливица, Лужки, Лойно, Малые Гвозды.

В апреле 2015 года в состав городского поселения Идрица были включены четыре упразднённых сельских поселения: Бояриновская волость, Красная волость, Максютинская волость и Мостищенская волость.

Примечания 

Муниципальные образования Себежского района
Городские поселения Псковской области